Les Ornithopoda (ornithopodes en français) forment un sous-ordre (ou un infra-ordre selon les classifications) éteint de dinosaures ornithischiens.

Étymologie 
Le nom scientifique Ornithopoda signifie « pieds d'oiseau ». En effet, les pattes des ornithopodes ressemblaient, par  convergence évolutive à celles des oiseaux.

Description 

Leurs autres particularités étaient une queue rigidifiée par des tendons osseux, un pubis pointant vers l'arrière et un bec corné. Comme tous les ornithischiens, ils étaient herbivores. Ils possédaient généralement de nombreuses dents (jusqu'à mille dents jugales) pour mastiquer les feuilles. Présents dès le début du Jurassique avec le Lesothosaurus, ils se sont diversifiés jusqu'à la fin du Crétacé. On trouve à cette période des herbivores gigantesques dans la famille des hadrosauridés (exemple : Edmontosaurus).

Classification

Classification classique 
Classiquement le sous-ordre des ornithopodes regroupait un certain nombre de familles :
 Fabrosauridae : contenant les ancêtres des ornithischiens, ils sont considérés comme nomen dubium  par certains auteurs et accepté par d'autres ;
 Heterodontosauridae : petits dinosaures (taille d'un chien), vivant au début du Jurassique ;
 Hypsilophodontidae : dinosaures de taille modeste (1 à ), possédant des mains minuscules à cinq doigts et des pieds à quatre orteils. Ils ont vécu longtemps, du Jurassique moyen à la fin du Crétacé (exemples : Hypsilophodon, Leallynasaura) ;
 Iguanodontidae : grands bipèdes-quadrupèdes de l'époque du Crétacé, mesurant de quatre à neuf mètres. (exemple : Iguanodon) ;
 Hadrosauridae : encore appelés « dinosaures à bec de canard », ayant vécu au Crétacé supérieur. Ces grands animaux (trois à quinze mètres de long), possédaient un large bec sans dents, ces dernières étant placées en retrait le long des joues. Ils étaient des herbivores très performants (exemples : Parasaurolophus, Corythosaurus)

Classification phylogénétique 
L'analyse phylogénétique a remis en cause ses subdivisions.
Les ornithopodes sont placés en groupe frère des Marginocephalia au sein du clade des Cerapoda créé par Sereno en 1986.

Le cladogramme suivant résume une analyse phylogénique des Cerapoda réalisée en 2011 par Richard J. Butler et al., avec la position et les taxons du groupe des ornithopodes :

Notes et références

Références taxinomiques 
 

 Ornithopoda
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1881
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh